Шахдаг:

 Шахдаг — горная вершина в Азербайджане, в восточной части Большого Кавказа (4243 м).
 «Шахдаг» — зимне-летний туристический комплекс в Азербайджане.
 Шахдаг — горная вершина в восточной части Большого Кавказа близ станции Мугань (448 м).
 «Шахдаг» — азербайджанский футбольный клуб из города Кусары.
 «Шахдаг» — прежнее название азербайджанского футбольного клуба «Спартак» из города Куба.
 «Шахдаг» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Шахдаг» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1726 года постройки.

См. также 
 Шахдагский национальный парк